Die Football League Second Division 1929/30 war die 34. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 31. August 1929 und endete am 3. Mai 1930.

Zweitligameister wurde der FC Blackpool und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1930/31 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Burnley und FC Everton die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Hull City und Notts County, wobei Hull City fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Notts County in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1930/31 Third-Division-North-Meister Port Vale und aus der Third Division South der Gewinner Plymouth Argyle die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1929-30 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1929/30
1929